4. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie 1980/1981 rozpoczął się w austriackim Innsbrucku. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się w zachodnioniemieckim Königssee. Najważniejszą imprezą sezonu były Mistrzostwa Świata.

Puchar Świata rozegrany został w 5 miastach, 3 krajach. Najwięcej konkursów odbyło się w Niemczech: Winterberg, Königssee oraz w Austrii: Innsbruck, Imst.

W klasyfikacji generalnej jedynek kobiet pierwsze miejsce zajęła Austriaczka Angelika Schafferer, która raz wygrywała zawody, a pozostałych startach zawsze stała na podium. W jedynkach bezkonkurencyjni byli Włosi. Jedyny raz w historii pierwsze miejsce zajęło dwóch zawodników: Ernst Haspinger i Paul Hildgartner. na najniższym stopniu podium stanął Karl Brunner. W dwójkach po raz drugi z rzędu najlepsi byli Austriacy Günther Lemmerer i Reinhold Sulzbacher, którzy w pokonanym polu zostawili Włochów  Hansjörga Raffla i Karla Brunnera oraz parę zachodnioniemiecką Hans Stangassinger i Franz Wembacher.

Jedynki kobiet

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Jedynki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Dwójki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 

1998 w sportach zimowych
1999 w sportach zimowych
Puchar Świata w saneczkarstwie